Джон Спейдель — английский  и педагог. Наиболее известен своей таблицей логарифмов.

Спейдель работал учителем математики в Лондоне.
Он был одним из первых последователей Джона Нейпера в работе по натуральным логарифмам.
В 1619 Спейдель опубликовал таблицу, в которой он вычислил натуральные логарифмы синусов, тангенсов, и секантов.
К новому изданию таблицы 1622 года, он добавил приложение с натуральными логарифмами целых чисел 1—1000.

Шпейдель опубликовал учебники по арифметике и геометрии.
Вторая книга первого русского учебника по геометрии, так называемая «Синодальная № 42», содержит почти полный перевод его учебника  «Geometricall extraction, or a compendious collection of the chiefe and choise problemes, collected of the best and latest Writers, whereunto is added about 30 Problemes of the autors invention», L., 1616.

Примечания 

Родившиеся в XVI веке
Умершие в XVII веке